Emmenez-moi est le titre d'une chanson écrite et interprétée par Charles Aznavour (1967).
 Emmenez-moi est le titre d'une chanson de Sheila (1984).
 Emmenez-moi est le titre d’une émission de télévision présentée par Maïtena Biraben et diffusée sur France 2 de 1998 à 2000.
 Emmenez-moi est le titre d’un film français réalisé par Edmond Bensimon, sorti en 2005.
 Emmenez-moi est le titre d’une émission de télévision présentée par Laurent Boyer et diffusée sur France 3 à l’été 2012.